БРМ:

 БРМ — British Racing Motors (BRM), британская команда Формулы-1 в сезонах 1951−1977 годов.
 БРМ — боевая разведывательная машина. Например БРМ-1К, БРМ-3К.